Ammoxenidae zijn een familie van spinnen. De familie telt 4 beschreven geslachten en 18 soorten.

Geslachten 
 Ammoxenus Simon, 1893
 Austrammo Platnick, 2002
 Barrowammo Platnick, 2002
 Rastellus Platnick & Griffin, 1990

Taxonomie 
Voor een overzicht van de geslachten en soorten behorende tot de familie zie de lijst van Ammoxenidae.